IIO est un sigle qui peut désigner :
 , un big band expérimental qui interprète du jazz orchestral et du jazz d'avant-garde.

 Iio Sōgi (1421-1502) , un poète japonais ;
 Iio Tsuratatsu (?-1565), un samouraï de l'époque Sengoku qui sert le clan Imagawa ;
 Iio Noritsura (?-1560), un samouraï japonais de l'époque Sengoku qui sert le clan Imagawa de Suruga ;
 Kazunori Iio (1982-), un footballeur japonais.

iiO est un nom qui peut désigner :
 iiO, un ancien groupe américain de musique électronique originaire de New York